28-й Каннский кинофестиваль 1975 года, проходивший с 9 по 23 мая в Каннах, Франция.

Жюри 
 Жанна Моро, актриса (председатель)
 Андре Дельво, режиссёр
 Энтони Бёрджесс, писатель
 Фернандо Рей, актёр
 Джордж Рой Хилл, режиссёр
 Жерар Дуко-Рупп, продюсер
 Леа Массари, актриса
 Пьер Мазарс, журналист
 Пьер Салинджер, писатель
  Юлия Солнцева, актриса, режиссёр

Фильмы в конкурсной программе 
 Алиса здесь больше не живёт
 Алоиза
 Амулет Огума
 Этот милый Виктор
 Хроника огненных лет
 Пастораль. Умереть в деревне
 Счастливый развод
 История греха
 Слышишь, как лают собаки?
 Каждый за себя, а Бог против всех
 Ленни
 Приказы
 Лотта в Веймаре
 Человек по имени Пятница
 Марикен из Неймегена
 Они сражались за Родину
 Профессия: Репортер 
 Запах женщины
 Специальное отделение
 Электра, любовь моя
 Касание Дзен
 Поторопись, пока не вернулась жена

Фильмы вне конкурсной программы 
 A Csodalatos Mandarin, режиссёр Миклош Синетар
 A faból faragott királyfi, режиссёр Адам Хорват
 Анна Каренина, режиссёр Маргарита Пилихина
 Галилео, режиссёр Джозеф Лоузи
 Georges Braque ou Le temps différent, режиссёр Фредерик Россиф
 Песня Индии, режиссёр Маргерит Дюрас
 Je t’aime, tu danses, режиссёр François Weyergans
 Моисей и Аарон, режиссёр Жан-Мари Штрауб
 День Саранчи, режиссёр Джон Шлезингер
 The Maids, режиссёр Кристофер Майлз
 Романтичная англичанка, режиссёр Джозеф Лоузи
 Томми, режиссёр Кен Рассел
 Волшебная флейта, режиссёр Ингмар Бергман

Награды 
 Золотая пальмовая ветвь:
 Хроника огненных лет, режиссёр Мухаммед Лахдар Хамина
 Гран-при: Каждый за себя, а Бог против всех, режиссёр Вернер Херцог
 Приз за лучшую режиссуру:
 Коста-Гаврас — Специальное отделение
 Мишель Бро — Приказы
 Приз за лучшую мужскую роль: Витторио Гассман — Запах женщины
 Приз за лучшую женскую роль: Валери Перрайн — Ленни
 Технический гран-при: Касание Дзен, режиссёр Кинг Ху
 Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм: Лотрек, режиссёр Джофф Данбар
 Приз жюри за короткометражный фильм: Дарю тебе звезду, режиссёр Федор Хитрук

Примечания

Ссылки 
 28-й Канский кинофестиваль
 Каннский кинофестиваль 1975 года в Базе IMDB 
 Каннский кинофестиваль 1975 года

Каннский кинофестиваль
1975 год во Франции
Кинофестивали 1975 года
Май 1975 года